Andrea Caianiello – canottiere italiano
 Eduardo Caianiello – fisico italiano
 Vincenzo Caianiello – giurista, magistrato, politico e accademico italiano